Daniel Péan (né en 1954), pilote français de moto-cross
Daniel Péan (né en 1963), trampoliniste français